Céronne est un nom propre qui peut désigner :

Sainte chrétienne
 Céronne († 490), née à Corneilhan près de Béziers dans une famille païenne ; fêtée localement le 16 novembre.

Toponymie
La Céronne est une rivière française du département de la Corrèze, affluent rive droite de la Corrèze et sous-affluent de la Dordogne par la Vézère.

Références